Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1964-1965.

Roster

Collegamenti esterni 

1965
Partizan Belgrado